Frankfurt može značiti:

 Frankfurt na Majni - grad u Njemačkoj, na rijeci Majni
 Frankfurt na Odri - grad u Njemačkoj, na rijeci Odri

zh:法蘭克福 (消歧義)#德國